

Geografia 
 Mundaring – sobborgo di Perth, in Australia Occidentale

Zoologia 
 Mundaring – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae